Rodotà ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Rodotà (1935–2006), italienischer Industriemanager 
 Stefano Rodotà (1933–2017), italienischer Jurist und Politiker